Osoby o tym nazwisku:
 Gani Lawal – amerykański koszykarz
 Garba Lawal – nigeryjski piłkarz
 Mudashiru Lawal – nigeryjski piłkarz
 Muhammed Lawal – amerykański zapaśnik
 Nuruddeen Lawal – nigeryjski piłkarz
 Raheem Lawal – nigeryjski piłkarz